Нольве́нн Леруа́ (, род. 28 сентября 1982, Сен-Ренан, Финистер, Бретань) — французская певица.

Биография 
Нольвенн Леруа родилась в семье профессионального футболиста Жан-Люка Ле Магресса. Детство Нольвенн прошло в постоянных переездах — в Бретани, Парижском регионе, Нор — Па-де-Кале, наконец, в Виши. По совету школьной учительницы музыки Нольвенн Леруа серьезно занималась игрой на скрипке, однако в юности то и дело колебалась в выборе между музыкой и другими занятиями. В старших классах год проучилась в США, став стипендиатом благотворительного «Ротари клуба». По возвращении во Францию Нольвенн Леруа поступила на отделение вокала консерватории Клермон-Феррана, а затем там же стала студенткой юридического факультета университета. Мечты о музыке сменились мечтами о дипломатической карьере в системе ООН и связанных с ней гуманитарных негосударственных организаций.

Её имя стало известно во Франции в 2002 году, когда 20-летняя певица вышла победительницей популярной телепередачи — реалити-шоу  («Звёздная академия»). За последующие годы Нольвенн Леруа стала известной исполнительницей, выпустившей 4 оригинальных альбома. Её диск 2010 года с названием «Бретонка» вошёл в десятку самых популярных песенных альбомов Франции.

Дискография

Альбомы

Студийные 
  — Nolwenn
 Cassé
 Être une femme
 Suivre une étoile
 Inévitablement
 Jure-moi
 Vu d'en haut
 Ce qu'il nous faudrait
 Une femme cachée
 Finir contre toi
 Rayer l'émotion inutile
 14 février
 Qui mieux que moi
 Le dernier mot (выпущена только в Канаде)

  — Histoires Naturelles
 Nolwenn Ohwo !
 L'Enfant cerf-volant
 Reste encore
 Mon ange
 Histoire Naturelle
 Rien de mieux au monde
 Mystère
 Les Chimères
 Le Rêve des filles
 Endormie
 London Fantasy
 Mélusine
 J'aimais tant l'aimer

  — Le Cheshire Cat et moi
 Le Cheshire Cat
 Faut-il, faut-il pas ?
 Mademoiselle de la gamelle
 Feel good
 Cauchemar
 Valse au sommet
 Parfaitement insaisissable
 You get me
 Textile schizophrénie
 Amis des jours de pluie
 Safe and sound
 Ici c'est moi qui commande (только в коллекционной версии)
 Aucune idée (только в коллекционной версии)
 Me and You

  — Bretonne
 Tri martolod
 La Jument de Michao
 Suite Sudarmoricaine
 Greensleeves
 Brest
 Bro Gozh Va Zadoù
 Mná na h-Éireann
 Ma Bretagne quand elle pleut
 Je ne serai jamais ta Parisienne
 Karantez Vro
 Le Bagad de Lann-Bihoué
 Dans les prisons de Nantes
 Rentrer en Bretagne
 Sunday Bloody Sunday (только на iTunes)

  — Неизданные треки от Deluxe Edition
 Moonlight Shadow
 Scarborough Fair
 Whiskey in the Jar
 Siúil A Rúin
 To France
 Amazing Grace
 Dirty Old Town
  — Ô filles de l’eau
 Davy Jones
 Juste pour me souvenir
 Ophélia
 Sixième continent 
 Homeland
 J'ai volé le lit de la mer
 A la vie à la mort
 Aux filles de l'eau
 Limitless
 Ahès
 Sur mes lèvres
 Tout a une fin
 D'émeraude
 Davy Jones (english version)(только в версии Limited Edition)
 Lost again (только в версии Limited Edition)
 2017 - Gemme 
 Gemme
 Bien plus précieux
 L’Ankou
 The Lake
 Combat pour la paix
 Ce que je suis
 Trace ton chemin
 A Dream
 Pourtant
 Run It Down
 Stephen

Концертные 
 2007 : Histoires Naturelles Tour
 2014 : Ô Tour de l'eau

Синглы 
 2003 : Cassé
 2003 : Une femme cachée
 2003 : Suivre une étoile
 2004 : Inévitablement
 2004 : Le dernier mot (выпущен только в Канаде)
 2005 : Nolwenn Ohwo ! 
 2006 : Histoire Naturelle
 2006 : Mon ange
 2006 : J'aimais tant l'aimer
 2007 : Reste encore
 2009 : Faut-il, faut-il pas ?
 2010 : Textile schizophrénie
 2010 : Suite Sudarmoricaine
 2010 : Mná na h-Éireann
 2010 : La Jument de Michao
 2011 : Tri martolod
 2011 : Brest
 2011 : Moonlight Shadow
 2012 : Juste pour me souvenir
 2013 : Sixième Continent
 2013 : J'ai volé le lit de la mer
 2014 : Ophélia
 2017 : Gemme
 2017 : Trace ton chemin

Клипы 
 2003 : Cassé
 2003 : Une femme cachée
 2003 : Suivre une étoile
 2004 : Inévitablement
 2004 : Le dernier mot (выпущен только в Канаде)
 2005 : Nolwenn Ohwo ! 
 2006 : Histoire Naturelle
 2006 : Mon ange
 2009 : Faut-il, faut-il pas ?
 2010 : Mná na h-Éireann
 2010 : La Jument de Michao
 2011 : Tri martolod
 2012 : Juste pour me souvenir
 2013 : Sixième Continent
 2017 : Gemme

Ссылки 
 Официальный сайт Nolwenn Leroy
 Новая французская песня: «потаенная женщина» Нольвенн Леруа
 Бретонские песни Нольвенн Леруа

Певцы и певицы Франции
Участники шоу талантов
Поп-фолк-исполнители
Авторы-исполнители Франции
Исполнители Decca Records
Меццо-сопрано Франции
Наставники телешоу «The Voice»
Музыканты Бретани